Polla steht für:

 Polla, eine Kleinstadt in der italienischen Region Kampanien

Polla ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Polla (* 1950), Schweizer Politikerin (LPS), Ärztin, Schriftstellerin
 Silvia Polla (* 1976), italienische Klassische Archäologin und Archäoinformatikerin

Polla ist der Künstlername von:

 Jordi El Niño Polla (eigentlich Ángel Muñoz; * 1994), spanischer Pornodarsteller